

Patronymes 

famille
 Famille Say ;
 Jean-Baptiste Say (1767-1832), économiste français ;
 Horace Émile Say (1794-1860), fils de Jean-Baptiste Say, économiste français ;
 Léon Say (1826-1896), fils de Horace Émile Say, économiste et homme politique français ;
 Louis Say (1774-1840), frère de Jean-Baptiste Say, créateur de la première raffinerie de sucre de betterave en 1812 ;
 Marie Say (1857-1943), riche héritière et petite-fille de Louis Say ;

autres personnalités
 Thomas Say (1787-1834), un naturaliste et zoologiste américain ;
 Fazil Say (né en 1970), pianiste et compositeur turc.

Toponymes 

 Say, une ville du Niger ;
 Say, un département du Niger.

Divers 
Say peut aussi désigner :
 Say, une ancienne entreprise de transformation de la canne à sucre et de raffinage ;
 Say, une chanson du groupe de rock/pop OneRepublic (2008).

Code 
SAY est un code qui peut désigner :
 Sienne, selon la liste des codes AITA des aéroports/S ;
 Scot Airways, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes ;
 ''Sakuranbo Television, une station de télévision japonais à Yamagata.

Voir aussi 
 Loi de Say, ou loi des débouchés, énoncée par Jean-Baptiste Say
 Béghin-Say, une marque du groupe Tereos, première marque de sucre en France, issue de la fusion entre Béghin et Say